

Geografia

Colombia 
 La Salina – comune del Dipartimento di Casanare

Italia 
 Salina – isola dell'arcipelago delle Isole Eolie
Salina – ex comune della provincia di Messina
 La Salina – isola della Laguna di Venezia

Malta 
 Salina – villaggio della città di Nasciaro, sull'isola di Malta

Stati Uniti d'America 
 Salina – capoluogo della Contea di Saline, Kansas
 Salina – città della Contea di Onondaga, New York
 Salina – città della Contea di Mayes, Oklahoma
 Salina – città della Contea di Sevier, Utah

Altro 
 Salina – distesa di sale formatasi per evaporazione di antichi laghi o mari
 Salina – impianto per la produzione del sale dall'acqua di mare
 Soluzione salina – farmaco
 Salina – singolo di Gaia del 2022

Pagine correlate 
 Salinas
 Saline